Хёйс () — имя собственное нидерландского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хёйс, Вим (1927—2017) — нидерландский футболист, нападающий.
 Хёйс, Харри (1955—2007) — нидерландский актёр.

Прочее 
 Хёйс-тен-Бос — традиционная резиденция голландской королевской семьи на окраине Гааги (прежде за чертой города).